Príncipe Alberto de Sajonia-Teschen (Moritzburg, 11 de julio de 1738 - Viena, 10 de febrero de 1822) fue un príncipe alemán de la Casa de Wettin, duque de Teschen y Archiduque de Austria que se casó en la familia imperial de los Habsburgo. Ilustre coleccionista de arte, fundó la Albertina de Viena, la colección más grande y mejor de grabados y dibujos de los antiguos maestros que existe en el mundo. En 1818 fundó un colegio de agricultura en Ungarisch Altenburg, uno de los primeros y más antiguos existentes de su tipo en Europa.

Primeros años 
Él era uno de los hijos menores del rey Augusto III de Polonia (que era también Elector de Sajonia) y la archiduquesa María Josefa de Austria, una prima hermana de la emperatriz María Teresa I de Austria, siendo la hija mayor del difunto Emperador José I. El príncipe Alberto de Sajonia, duque de Teschen, fue también uno de los padrinos de su tocayo el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Matrimonio 
El joven Alberto fue elegido específicamente por la archiduquesa María Cristina de Austria para ser su esposo. Este fue un favor especial concedido por su madre, la gran emperatriz María Teresa I de Austria porque los matrimonios de los niños imperiales eran generalmente utilizados con fines diplomáticos. Sin embargo, el compromiso y la boda tuvo que esperar hasta la muerte de su padre el emperador Francisco I y las decoraciones de la boda eran negras, ya que se produjo durante el período de luto oficial después de su muerte el 8 de abril de 1766. De las tierras de su suegro, Alberto recibió el territorio de Teschen en la Silesia austríaca y en consecuencia se le dio el título de duque de Teschen. Desde que se convirtió en un miembro de la familia Habsburgo-Lorena, también se le dio el título de Archiduque.

El Silesiano Ducado de Teschen había sido heredado por el emperador Francisco a través de la ascendencia Gonzaga de su padre, como compensación por la pérdida del Ducado de Montferrato, tomado de ellos a favor de los duques de Saboya. La hija de Francisco de Lorena, la archiduquesa María Cristina recibió el ducado entre su dote. El príncipe Alberto de Sajonia se convirtió así en Duque de Teschen, el único no-Habsburgo en convertirse como tal, después el título pasó a control de los Habsburgo. Su matrimonio no tuvo hijos, salvo una hija María Teresa de Sajonia-Teschen, que murió un día después de nacer, y tras la muerte de Alberto en 1822, Teschen se le concedió a su hijo adoptivo, el archiduque Carlos de Austria-Teschen, quien se convirtió en duque de Teschen y comenzó la rama Habsburgo-Lorena de los duques de Teschen.

Descendencia 
La pareja logró solamente tener una hija, que nació el 16 de mayo de 1767 y murió al día siguiente:

 María Teresa de Sajonia-Teschen (1767), Archiduquesa de Austria, murió al día siguiente.

Más tarde, su cuñado Leopoldo II permitió generosamente que adoptaran y criaran en Viena a su hijo, el Archiduque Carlos de Austria-Teschen, hijo también de María Luisa de Borbón, de quien María Cristina era muy amiga.

Gobernador de Hungría 
Alberto fue gobernador real de Hungría desde 1765 hasta 1781, con sede en el Castillo de Bratislava y su residencia de verano en el Castillo Halbturn en Neusiedl. Posteriormente, fue nombrado gobernador de los Países Bajos Austríacos, con sede en Bruselas donde construyó el palacio Laeken (la casa de hoy en día de la familia real belga ) como su sede. Allí se reunieron los inicios de su vasta colección de arte, que se llevó con él cuando la pareja tuvo que huir de Bruselas a Viena en 1793 debido a la Revolución francesa, y tras su derrota militar por las fuerzas de invasión en el Batalla de Jemappes.

En Viena, un palacio junto al Hofburg diseñado originalmente por Emanuel Silva Teles-Tarouca fue ampliado para ellos por el arquitecto Louis Montoyer. Ese palacio se llama hoy Albertina, en honor a Alberto, y alberga la colección que empezó. Sólo dos tercios de su colección sobrevive, porque uno de los buques de carga que la traía desde Bruselas se hundió en el camino. Después de su regreso a Viena, tuvo como asesor a Adam von Bartsch, el Curador de la colección de grabados Imperial y el mayor estudioso de grabados de su época.

Después de la temprana muerte de su esposa en 1798 de tifus, vivía sólo para su colección de arte, que legó a su sobrino e hijo adoptivo el archiduque Carlos de Austria-Teschen.

Al lado de su palacio, en la Iglesia de los Agustinos, Alberto tenía un famoso monumento a su mujer esculpido por Antonio Canova. La pareja está enterrada en las tumbas 111 y 112 de la Bóveda Toscana de la Cripta Imperial de Viena, con el corazón en las urnas 40 y 28 en el cercano Herzgruft y sus vísceras en las urnas 75 y 63 de la Cripta Ducal de Catedral de San Esteban de Viena.

Referencias

Bibliografía utilizada 
Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: Internationales Freimaurerlexikon, (Enciclopedia Internacional Masónica)  Überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1932, München 2003, 951 S., ISBN 3-7766-2161-3

Enlaces externos 
 Museo Albertina (en alemán)
 thepeerage.com

Casa de Habsburgo-Lorena
Príncipes de Sajonia
Católicos de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Condecorados con la Cruz de Honor Civil de oro
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Coroneles propietarios del Ejército del Reino de Sajonia
Gobernadores de los Países Bajos
Nacidos en Sajonia
Fallecidos en Viena